Pockh ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Pockh (1840–1906), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Johann Joseph Pockh (1675–1735), österreichischer Jurist und Beamter
 Mathias Pockh (1720–1795), österreichischer Kartograf und Mathematiker
 Tobias Pockh (1609–1683), deutscher bzw. österreichischer Maler, siehe Tobias Pock

Siehe auch:
 Pock
 Pöck